Лесопа́рковая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лесопарковая улица — улица в Калининграде.
 Лесопарковая улица — улица в Красноярске.
 Лесопарковая улица — улица в Липецке.
 Лесопарковая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Лесопарковая улица — улица в Салавате.
 Лесопарковая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Лесопарковая улица — улица в Сыктывкаре.

Украина 
 Лесопарковая улица — улица в Днепре.